Cerco de Siracusa (415-413 a.C.) pelos atenienses durante a Expedição Siciliana.
 Cerco de Siracusa (397 a.C.) pelos cartagineses.
 Cerco de Siracusa (278 a.C.) pelos cartagineses e liberado por Pirro de Epiro.
 Cerco de Siracusa (214–212 a.C.) pela República Romana durante a Segunda Guerra Púnica.
 Cerco de Siracusa (827–828) pelos aglábidas.
 Cerco de Siracusa (868) pelos aglábidas.
 Cerco de Siracusa (877–878) pelos aglábidas, finalmente conquistou a cidade.

Ver também 
 L'assedio di Siracusa - filme italiano

Desambiguações de topônimos